Натуральне число 820
 820 рік до нашої ери
 820 рік нашої ери